Amery (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Amery (West-Australië), een plaats in de Australische staat West-Australië
Jean Améry, een Oostenrijks schrijver